Chlamydinae — підродина двостулкових молюсків родини гребінцевих (Pectinidae)

Класифікація 
 .
 Підродина Chlamydinae von Teppner, 1922
 Триба Chlamydini von Teppner, 1922
 Chlamys Röding, 1798
 Complichlamys Iredale, 1939
 Coralichlamys Iredale, 1939
 Equichlamys Iredale, 1929
 Hinnites Deference, 1821
 Laevichlamys Waller, 1993
 Manupecten Monterosato, 1872
 Nodipecten Dall, 1898
 Notochlamys Cotton, 1930
 Pascahinnites Dijkstra & Raines, 1999
 Pedum Bruguière, 1791
 Psychrochlamys Jonkers, 2003
 Scaeochlamys Iredale, 1929
 Semipallium Jousseaume in Lamy, 1928
 Swiftopecten Hertlein, 1936
 Veprichlamys Iredale, 1929
 Триба Austrochlamydini Jonkers, 2003
 Austrochlamys Jonkers, 2003
 Триба Adamussiini Habe, 1977
 Adamussium Thiele, 1934
 Триба Fortipectinini Masuda, 1963
 Mizuhopecten Masuda, 1963
 Patinopecten Dall, 1898
 Триба Crassadomini Waller, 1993
 Crassadoma Bernard, 1986
 Caribachlamys Waller, 1993
 Триба Mimachlamydini Waller, 1993
 Mimachlamys Iredale, 1929
 Spathochlamys Waller, 1993
 Talochlamys Iredale, 1935 
 Триба Aequipectinini F. Nordsieck, 1969
 Aequipecten Fischer, 1886
 Argopecten Monterosato, 1889
 Cryptopecten Dall, Bartsch & Rehder, 1938
 Haumea Dall, Bartsch & Rehder, 1938
 Leptopecten Verrill, 1897
 Volachlamys Iredale, 1939

Примітки 

Гребінцеві
Підродини тварин